Ояпокі () — річка на півночі Бразилії, формує східний кордон Французької Гвіани
 Ояпокі — район у бразильському штаті Амапа
 Ояпокі — місто у бразильському штаті Амапа